Onderdistrict in Indonesië
 Angsana (Pandeglang), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Angsana (Tanah Bumbu), een onderdistrict van het regentschap Tanah Bumbu in de provincie Zuid-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Angsana (Angsana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Angsana (Mancak), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam